Chessy (Sekwana i Marna) – francuska gmina w regionie Île-de-France
 Chessy (Rodan) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy